Die folgende Liste der Länder nach Investitionsquote sortiert Länder nach dem Wert aller im Land getätigten Investitionen als Anteil am Bruttoinlandsprodukt (BIP). Als Ergänzung ist zudem noch der gesamte Wert aller Investitionen in US-Dollar angegeben. Alle Daten stammen von der Weltbank. 

Die Investitionsquote ist in der Volkswirtschaftslehre eine volkswirtschaftliche Kennzahl, die den Anteil der getätigten Bruttoanlageinvestitionen am BIP wiedergibt. Die Investitionsquote kann ein Indikator für Wirtschaftswachstum und technologischen Fortschritt sein.

Einzelnachweise 

Volkswirtschaftliche Kennzahl
Liste (Wirtschaft)
Liste (Staaten)